Mwita ist der Familienname folgender Personen:

 Inácio Lucas Mwita (* 1969), mosambikanischer Geistlicher, Bischof von Gurué
 Peter Mwita (* 1960), tansanischer Leichtathlet